«Love Again» — песня, записанная британской певицей Дуа Липой. Была выпущена 11 марта 2021 года на радио во Франции в качестве шестого сингла второго студийного альбома Future Nostalgia.
«Love Again» сэмплирует песню 1932 года «My Woman» (1932) Эла Боулли и поэтому Бинг Кросби, Макс Уортелл и Ирвинг Уоллман также считаются авторами. Песня представляет собой дэнс-поп, диско и электро-песню с классическим звучанием и элементами ню-диско 21-го века. В лирическом плане она исследует темы разбитого сердца и личного роста, когда Липа снова влюбляется после тяжелого разрыва. 31 мая она анонсировала видеоклип на эту песню в социальных сетях. Клип, снятый Набилем Эльдеркином, был выпущен 4 июня.

Музыкальный стиль 
«Love Again» это данс-поп, диско и электро-песня с классическим звучанием.

Трек сэмплирует старую песню «My Woman» (1932) Эла Боулли с Лью Стоуном и его оркестром Monseigneur Band. Эти элементы присутствуют во вступлении и переплетаются на протяжении всей песни. Этот семпл включает струнные, валторну и трубу, последняя из которых стала популярной благодаря семплу из песни «Your Woman» (1997) группы White Town 1997 года.Звуки акустической гитары включены в эхо бриджа перед повторяющимся хуком и глухим .

Музыкальное видео 
Премьера официального лирик-видео состоялась 4 июня февраля 2021 года на канале YouTube.

Участники записи 
По данным заметок на альбоме Future Nostalgia: The Moonlight Edition.

 Dua Lipa — вокал
 Koz — продюсер, бас, ударные, гитара, синтезатор
 Stuart Price — дополнтельное продюсирование, бас, клавишные
 Clarence Coffee Jr. — бэк-вокал
 Alma Goodman — бэк-вокал
 Vanessa Luciano — бэк-вокал
 Drew Jurecka — звукоинженер по струнным, скрипка, альт
 Ash Soan — ударные (Tom Toms drums)
 Matt Snell — звукоинженер
 Lorna Blackwood — программинг, продюсер по вокалу
 Cameron Gower Poole — звукоинженер
 Matty Green — микширование
 Chris Gehringer — мастеринг
 Will Quinnell — ассистент по мастерингу

Чарты

Сертификации

История выпуска

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Песни 2021 года
Песни Дуа Липы
Синглы Warner Bros. Records
Песни, написанные Дуа Липой